Uchii ist der Familienname folgender Personen:

 Shōzō Uchii (1933–2002), japanischer Architekt
 Sōshichi Uchii (* 1943), japanischer Wissenschaftsphilosoph